Фамилия:
  (1914—2004) — швейцарский спортсмен (спортивная ходьба).
 Гёдель, Курт (1906—1978) — австрийский логик, математик и философ математики.
 «Гёдель, Эшер, Бах» — книга Дугласа Хофштадтера, удостоенная Пулитцеровской премии в номинации «Нехудожественная литература».